Asko, Askö ou Askø peuvent faire référence à:

Askø, île du Danemark entre le Seeland et le Lolland
Asko Ensemble, orchestre de chambre néerlandais

Club sportif
ASKÖ Linz SBL, club autrichien de handball
ASKÖ Linz-Steg, club autrichien de volley-ball
ASKÖ Pasching, club autrichien de football

Voir aussi
Askos, petit vase à versoir latéral grec